{{Сезон футбольного клубу
|назва клубу               = Атлетік (Більбао)
|сезон             = 2020—2021
|зображення              = 
|прзназва           = Президент
|президент           = Aitor Elizegi
|гтрназва           = Головний тренер
|головний тренер            = Гаїска Гарітано(до 3 січня 2021)
Марселіно(від 4 січня 2021)|stdtitle           = 
|стадіон            = Сан-Мамес
|ліга             = Ла-Ліга
|місце      = 10-те
|кубок               = Кубок Іспанії з футболу
|раунд у кубку        = Фінал
|суперкубок               = Суперкубок Іспанії з футболу
|раунд у суперкубку        = Перемога
|бомбардир у лізі   = Алекс Беренгер (8)
|бомбардир   = Рауль Гарсія (10)
|найвища відвідуваність = 
|найнижча відвідуваність  = 
|середня відвідуваність = 
|largest win        = Атлетік Більбао 4–0 Реал БетісКадіс 0–4 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 5–1 Хетафе
|largest loss       = Атлетік Більбао 0–4 Барселона
 |pattern_la1 = _athletic2021h
 |pattern_b1  = _athletic2021h
 |pattern_ra1 = _athletic2021h
 |pattern_sh1 = 
 |pattern_so1 = _athletic2021h
 |leftarm1    = FFFFFF
 |body1       = FFFFFF
 |rightarm1   = FFFFFF
 |shorts1     = 000000
 |socks1      = 000000
 |pattern_la2 = _athletic2021a
 |pattern_b2  = _athletic2021a
 |pattern_ra2 = _athletic2021a
 |pattern_sh2 = 
 |pattern_so2 = _athletic2021a
 |leftarm2    = FFFFFF
 |body2       = FFFFFF
 |rightarm2   = FFFFFF
 |shorts2     = BBBBCC
 |socks2      = BBBBCC
 |pattern_la3 = _athletic1920a
 |pattern_b3  = _athletic1920a
 |pattern_ra3 = _athletic1920a
 |pattern_sh3 = 
 |pattern_so3 = 
 |leftarm3    = FFFFFF
 |body3       = FFFFFF
 |rightarm3   = FFFFFF
 |shorts3     = 227B32
 |socks3      = 227B32
|попередній сезон         = 2019—2020
|наступний сезон         = 2021—2022
}}
Сезон «Атлетік» (Більбао) 2020-2021 - 122-й за ліком сезон футбольного клубу «Атлетік» (Більбао) і його 90-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб узяв участь у Копа-дель-Рей і Суперкубку Іспанії. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

 Гравці 
 Склад першої команди 

 Резервна команда 

 В оренді в іншому клубі 

 Трансфери 
 Прийшли 

 Пішли 

 Передсезонні та товариські матчі 

 Змагання 
 Всі турніри 

 Ла-Ліга 

 Турнірна таблиця 

 Підсумки загалом 

 Підсумки за туром 

 Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

 Копа-дель-Рей 

Суперкубок

Жеребкування відбулося 17 грудня 2020 року.

 Статистика гравців 
 Матчі та голи Востаннє оновлено станом на 22 травня 2021. Не враховано фінал Кубка Іспанії з футболу 2020, перенесеного на квітень 2021 року, хоча в деяких джерелах його віднесено до сезону 2020–2021. Результат того матчу подано в статті сезон «Атлетік» (Більбао) 2019—2020.''

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони «Атлетік» (Більбао)
Атлетік Більбао